Le lobiri, aussi appelé lobi ou miwa, est une langue gour parlée au Burkina Faso par  personnes en 2006,  en Côte d’Ivoire en 2017, et un nombre important d’immigrants au Ghana.

Écriture 
L’alphabet latin est utilisé pour transcrire le lobiri.

Au Burkina Faso, l’alphabet est règlementé par la sous-commission du lobiri de l’Institut national d'alphabétisation du Burkina Faso. La lettre  est remplacée par  dans les dernières révisions de l’orthographe lobiri. Le coup de glotte est transcrit avec l’apostrophe . La nasalisation est indiqué avec un tilde suscrit aux voyelles et les voyelles longues sont indiquées en doublant la voyelle.

En Côte d’Ivoire, les règles de l’Orthographe pratique des langues ivoiriennes peuvent être utilisées pour transcrire le lobiri.

Voir aussi

Notes et références

Bibliographie 
 Jacques Becuwe, Eléments de phonologie et de grammaire du Lobiri (parler de Bouna-Côte d'Ivoire), Université Paris 3, 1982, 479 p. (thèse de  d'Études africaines) 
 Jacques Becuwe, « Contribution à la génético-typologie des langues négro-africaines : Les constructions associatives en lobiri », in La locution et la périphrase du lexique à la grammaire, L'Harmattan, Paris, 2002,  
 
 
 

 Fané . Parlons lobiri : langue et culture des Lobis Burkina Faso, L’Harmattan, 2007, 
 Gudrun  et Florian , Lexique lobiri-français, Bayreuth : LS Afrikanistik 1, Univ, 2003.

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues atlantico-congolaises
 langues voltaïco-congolaises
 langues gur
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues au Burkina Faso
 langues en Côte d'Ivoire

Liens externes 
 
 
 
 
 

Langue au Burkina Faso
Langue en Côte d'Ivoire
Langue gour
Inventaire de langues